Wellenhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Fred Wellenhofer (* 1958), österreichischer Basketballspieler
Marina Wellenhofer (* 1965), deutsche Juristin und Hochschullehrerin
 Michael Wellenhofer (1928–2023), deutscher Gymnasiallehrer (Altphilologe), Historiker
 Stephan Wellenhofer (1895–1980), deutscher Geistlicher
 Walter Wellenhofer, Erziehungswissenschaftler und Didaktiker